Maser steht für:
 Maser, ein Laser im Mikrowellenbereich
 Maser (Venetien), italienische Gemeinde in der Provinz Treviso

Maser ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Maser (1889–1976), deutscher Kaufmann und Senator
 Hermann Maser (1856–1902), deutscher Mathematiker
 Hugo Maser (1912–1989), deutscher Pfarrer und Senator (Bayern)
 Peter Maser (* 1943), deutscher Kirchenhistoriker
 Siegfried Maser (1938–2016), deutscher Philosoph, Mathematiker und Physiker
 Werner Maser (1922–2007), deutscher Historiker und Publizist

Siehe auch:
 Maaser
 Masern
 Masser
 Mazer

Abkürzung